Гран-при Канады 1979 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 30 сентября 1979 года на гоночной трассе, расположенной на острове Нотр-Дам в Монреале (позже переименованной в Автодром имени Жиля Вильнёва).

Во время пятничной практики Ники Лауда объявил, что он не будет стартовать в Гран-при и уходит из Формулы-1. Его место в кокпите «Брэбема» занял случайно оказавшийся на автодроме аргентинский гонщик британского чемпионата Формулы-1 Рикардо Сунино. Из-за отказа участвовать в предварительной квалификации организаторы разрешили команде «Альфа-Ромео» использовать только один автомобиль.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1979 году